Margherita Plantageneta (1240-1275), figlia di Enrico III d'Inghilterra, regina di Scozia come moglie di Alessandro III
 Margherita Plantageneta (1275-1318), figlia di Edoardo I d'Inghilterra, duchessa di Lorena e Brabante come moglie di Giovanni II
 Margherita Plantageneta (1346-1371), figlia di Edoardo III d'Inghilterra, contessa di Pembroke come moglie di John Hastings
 Margherita Plantageneta (1446-1503), figlia di Riccardo Plantageneto, III duca di York, duchessa di Borgogna come moglie di Carlo il Temerario